Mzee, littéralement « vieux » en swahili, a souvent une connotation affectueuse. Le terme peut faire référence à :
 au surnom donné au fils ainé d'une famille en Afrique de l'Est ou centrale ;
 signifie "sage" ou "le sage" en Lingala (Bago Dictionnaire)
 au titre informel donné à plusieurs personnalités kényanes comme Jomo Kenyatta ou congolaises comme Laurent-Désiré Kabila ou Christophe Munzihirwa ;
 Mzee, une tortue devenue phénomène médiatique à la suite du tsunami de 2004.